Le SMS Saida peut faire référence à:
 SMS Saida était une frégate à voile et à vapeur de la k.u.k. Kriegsmarine en service entre 1879 et 1906
 SMS Saida était un croiseur éclaireur de classe Novara construit par l'Autriche-Hongrie en service entre 1914 et 1937